Tulbaghia kan syfta på:

 Tulbaghia (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Tulbaghiasläktet – ett släkte av växter